Мазиашвили — грузинская фамилия.
 Мазиашвили, Бидзина Дмитриевич (1928—2004) — советский и грузинский тренер по самбо и дзюдо.
 Мазиашвили, Зураб (1946) — советский футболист.